Concord Hill steht für:

 Concord Hill (Colorado), Erhebung im US-Bundesstaat Colorado	
 Concord Hill (Idaho), Erhebung im US-Bundesstaat Idaho	
 Concord Hill (Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri